Theo Kraan (1937) – een Nederlands voetballer
 Theo Kraan (1946) – een Nederlands bankier en beleggingspecialist.